Vtora profesionalna futbolna liga – seconda divisione del campionato bulgaro di calcio
Vtora makedonska fudbalska liga – seconda divisione del campionato macedone di calcio